Miejscowości w USA:
 Belgrade – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Belgrade – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Belgrade – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Gallatin
 Belgrade – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance
Gminy w USA:
 Belgrade (ang. Belgrade Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Belgrade (ang. Belgrade Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
 Belgrade (ang. Belgrade Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Washington

Zobacz też 
 Belgrad